Cartwright est le nom anglais pour un charron, un fabricant ou réparateur de chariot ou carriole

Toponymes

Cartwright, village du Sud-Ouest du Manitoba;
 Cartwright, localité du Sud de la cote du Labrador en Terre-Neuve-et-Labrador;
 Cartwright Sound, dans les îles de la Reine Charlotte en Colombie-Britannique;

Cartwright, communauté non incorporée du Dakota du Nord;
 Cartwright, communauté non incorporée de l'Oklahoma;

Patronymes 
 Alexander Cartwright, ingénieur américain qui fut officiellement crédité de l'invention du baseball  (1820-1892) 
 Angela Cartwright, actrice britannique (née en 1952) 
 Bill Cartwright, ancien joueur américain de basket-ball (né en 1957)
 Blaine Cartwright, guitariste et chanteur
 Conway Edward Cartwright, ecclésiastique et auteur canadien
 Edmond Cartwright,  pasteur et mécanicien anglais, inventeur du métier à tisser mécanique (1743-1823)
 James Cartwright, général américain des Marines (né en 1949)
 John Cartwright, (1933-), homme politique du Royaume-Uni
 John Robert Cartwright, ancien chef de la Cour suprême du Canada (1895-1979)
 Lynn Cartwright, actrice américaine (1927-2004)
  
Nancy Cartwright, une actrice et réalisatrice américaine (née en 1957).
Nancy Cartwright, une professeur de philosophe américaine (née en 1944) 
 Mary Cartwright, mathématicienne britannique (1900-1998)
 Randy Cartwright, animateur et scénariste américain (1951-)
 Rebecca Cartwright, plus connue sous le nom de Rebecca June Hewitt ou Bec Hewitt, chanteuse australienne (née en 1983)
 Rianti Cartwright, actrice et mannequin indonésienne, née le 
 
 Silvia Cartwright, deuxième femme femme à devenir  Gouverneur général de Nouvelle-Zélande (née en 1943)
 Thomas Cartwright, théologien et universitaire anglais (1535-1603)
 Tom Cartwright, joueur de cricket anglais (1935-2007)
 Veronica Cartwright,  actrice britannique, née le 
 
 William Cartwright (floruit 1598-1636), un comédien anglais ;
 William Cartwright (1606-1686), un comédien anglais, fils du premier ci-dessus ;
 William Cartwright (1611-1643), un dramaturge et poète anglais.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme